

Вонвал — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вонвал — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства